Зои Јадира Салдања Перего (; рођена Салдања Назарио, , 19. јуна 1978. у Пасејик Ситију, Њу Џерзи) америчка је глумица најпознатија по улогама Анамарије у филму Пирати са Кариба: Проклетство Црног бисера, Нејтири у франшизи Аватар, Ухуре у филмовима Звездане стазе, Звездане стазе: Према тами и Звездане стазе: Изван граница, као и Гаморе у филмовима Чувари галаксије, Чувари галаксије 2, Чувари галаксије 3, Осветници: Рат бескраја и Осветници: Крај игре.

Филмографија 

|-
| 2000. || Плесом до звезда || -{Center Stage}- ||Ева Родригез||
|-
| 2001. || Преболи ме || -{Get Over It}- ||Меги||
|-
| 2002. || Нисмо више клинке || -{Crossroads}- ||Кит||
|-
| 2002. || Добошар || -{Drumline}- ||Лајла||
|-
|2003. || Пирати са Кариба: Проклетство Црног бисера || -{Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl}- || Анамарија ||
|-
| 2004. || Терминал || -{The Terminal}- ||Долорес Торес||
|-
| 2004. || Пакао у рају || -{Haven}- ||Андреа||
|-
| 2004. || Искушење || -{Temptation}- ||Ени||
|-
| 2005. || Сазвежђе || -{Constellation}- ||Роса Боксер||
|-
| 2005. || Погоди ко || -{Guess Who}- ||Тереза Џоунс||
|-
| 2005. || Прљави послови || -{Dirty Deeds}- ||Рејчел Баф ||
|-
| 2005. || Клетва оца Кордона || -{The Curse of Father Cardona}- ||Флор||
|-
| 2006. || Премија || -{Premium}- ||Чарли||
|-
| 2006. || Специјалиста за срце || -{The Heart Specialist}- ||Дона||
|-
| 2007. || После секса || -{After Sex}- || Кет||
|-
| 2007. ||Помрачење|| -{Blackout}- || Клодин||
|-
|2008. || Тренутак предности || -{Vantage Point}- || Енџи Џоунс||
|-
| 2009. || Звездане стазе || -{Star Trek}- ||Ухура||номинација - Награда Удружења телевизијских филмских критичара за најбољу филмску поставу
|-
| 2009. || Скептик || -{The Skeptic}- || Кеси||
|-
| 2009. || Аватар || -{Avatar}- || Нејтири||Награда Емпајер за најбољу глумицуНаграда Сатурн за најбољу глумицу (филм)номинација - МТВ филмска награда за најбољу женску улогу
|-
| 2010. || Губитници || -{The Losers}-||Џенсен ||
|-
| 2010. || Отимачи || -{Takers}- ||Лили Џенсен ||
|-
| 2010 || Смрт на сахрани || -{Death At A Funeral}- || Елејн||
|-
| 2010. || Ужарене палме || -{Burning Palms}- ||Сара Котон||
|-
| 2012. || Колумбијана || -{Colombiana}- ||Каталеја Рестрепо||
|-
| 2012. || Плагијатор || -{The Words}- ||Дора Џенсен ||
|-
| 2013. || Крвне везе || -{Blood Ties}- ||Ванеса||
|-
| 2013. || Звездане стазе: Према тами || -{Star Trek Into Darkness}- ||Ухура||
|-
| 2013. || Из зла у горе || -{Out of the Furnace}- ||Лена Ворен||
|-
| 2014. || Јединство || -{Unity}- ||Наратор||документарац
|-
| 2014. || Бескрајни поларни медвед || -{Infinitely Polar Bear}- ||Меги Стјуарт||
|-
| 2014. || Чувари галаксије || -{Guardians of the Galaxy}- ||Гамора||
|-
| 2014. || Књига живота || -{The Book of Life}- ||Марија (глас)||
|-
| 2015. || Нина || -{Nina}- ||Нина Симон||
|-
| 2016. || Звездане стазе: Изван граница || -{Star Trek Beyond}- ||Ухура||
|-
| 2017. || Чувари галаксије 2 || -{Guardians of the Galaxy Vol. 2}- ||Гамора||
|-
| 2018. || Осветници: Рат бескраја ||-{Avengers: Infinity War}-||Гамора||
|-
| 2019. || Осветници: Крај игре ||-{Avengers: Endgame}-||Гамора||
|-
| 2022. || Пројекат Адам || -{The Adam Project}- || Лора Шејн ||
|-
| 2022. || Амстердам || -{Amsterdam}- || Ирма Сент Клер ||
|-
| 2022. || Аватар: Пут воде || -{Avatar: The Way of Water}- || Нејтири||
|-
| 2023. || Чувари галаксије 3 || -{Guardians of the Galaxy Vol. 3}- ||Гамора||
|-
| 2024. || Аватар 3 || -{Avatar 3}- || Нејтири||
|-
| 2026. || Аватар 4 || -{Avatar 4}- || Нејтири||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1978.
Америчке глумице
Добитници награде Сатурн
Биографије живих особа